

Френдшип — місто, штат Арканзас
 Френдшип — місто, штат Мен
 Френдшип — місто, штат Нью-Йорк
 Френдшип — місто, штат Оклахома
 Френдшип — місто, штат Теннессі
 Френдшип — місто, штат Вісконсин
 Френдшип — селище, штат Вісконсин
 Френдшип — переписна місцевість в окрузі Енн-Арундел, штат Меріленд
 Френдшип — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Френдшип — переписна місцевість, штат Огайо